Tiv peut désigner :
 les Tiv, un peuple du Nigeria
 le tiv, leur langue

Voir aussi 
 TIV